Мурильо-де-Гальего (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ойя-де-Уэска. Занимает площадь 46,8 км². Население — 189 человек (на 2010 год). Расстояние — 76 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Ficha de la población
 

Муниципалитеты Сарагосы